Jilani steht für:

 ʿAbd al-Qādir al-Dschīlānī, persischer islamischer Mystiker
 Hina Jilani (* 1953), pakistanische Anwältin und Menschenrechtsaktivistin